Песнь песней:

 литературные произведения:
 Песнь песней Соломона (, шир ha-ширим, , ) — книга Танаха, 4-я книга раздела Ктувим, книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону.
 Песнь песней (повесть) — лирическая повесть Шолом-Алейхема (1909—1911).
 Песнь песней (; ) — юмористическая история из коллекции «Very Good, Jeeves» Пэлема Грэнвила Вудхауза (1929 год).
 Песня песней (Шершеневич) — авангардно-урбанистическая поэма Вадима Шершеневича.
 Песнь песней (Саша Чёрный) — юмористическая поэма-пародия Саши Чёрного.
 Песнь песней () — поэма Уилфреда Оуэна.

 пьесы:
 Песнь песней () — пьеса Эдварда Шелдона () (1914 год).
 Песнь песней (Giesmių giesmė; ) — пьеса (2005 год, постановщик Eimuntas Nekrošius).
 Песнь песней () — пьеса (Jean Giraudoux).

 музыкальные произведения:
 Песнь песней (Палестрина) — цикл из 29 мотетов Дж. П. Палестрины.
 Песнь Песней (Смирнов) — оратория композитора Дмитрия Смирнова на текст «Песни песней Соломона» (1997 год).
 Песнь Песней (Лаври) — оратория композитора М. Лаври.
 Песнь Песней — дебютный альбом группы «David and the Giants».